Algonkinové může znamenat:
 Algonkinské kmeny – poměrně rozsáhlou skupinu indiánských kmenů mluvících algonkinskými jazyky
 Algonkinové (kmen) – jeden kmen z této skupiny